Ameisensee heißen:
 Ameisensee (Dachstein), See und Landschaftsschutzgebiet bei Abtenau im Lammertal, Land Salzburg
 ein See bei Iffeldorf in Oberbayern, einer der Osterseen